Claudio Granzotto (1900-1947) – scultore e presbitero italiano
 Gianni Granzotto (1914-1985) – giornalista e scrittore italiano
 Giorgio Granzotto (1928) – politico italiano
 Luca Granzotto (1968) – autore di fantascienza italiano
 Luciano Granzotto Basso (1884-1967) – politico italiano